Le peintre Niccolò Pomarancio (1553-1626), de son vrai nom Cristoforo Roncalli.
 Le comte Ludovico Roncalli (1654-1713) était un noble Italien qui publia en 1692 un recueil de pièces pour la guitare baroque.
 Angelo Roncalli (1881–1963) fut élu pape le  sous le nom de Jean XXIII.
 Adelaide Roncalli (1937-2014) aurait bénéficié de 13 apparitions de la Vierge Marie en  à Ghiaie di Bonate (à Bonate Sopra, Province de Bergame).